

Октябрське — село, Зельвенський район, Гродненська область
 Октябрське — село, Вітебський район, Вітебська область
 Октябрське — село, Вілейський район, Мінська область

Октябрське — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Октябрське — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Октябрське — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Октябрське — село, Карасуський район, Костанайська область
 Октябрське — село, Костанайський район, Костанайська область
 Октябрське — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Октябрське — село, Великоізюмівський сільський округ, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Октябрське — село, Рощинський сільський округ, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Октябрське — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Октябрське — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область
 Октябрське — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Октябрське — село, Дондушенський район, комуна Мошани
 Октябрське — село, Синжерейський район, комуна Цамбула
 Октябрське — село, Флорештський район, комуна Вескеуць

Октябрське — селище міського типу, районний центр, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Октябрське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Октябрське — село, районний центр, Оренбурзька область
 Октябрське — село, районний центр, Челябінська область
 Октябрське — село, Первомайський район, Алтайський край
 Октябрське — село, Петуховський округ, Курганська область
 Октябрське — село, Поріцький район, Чувашія
 Октябрське — село, Режівський міський округ, Свердловська область
 Октябрське — село, Свічинський район, Кіровська область
 Октябрське — село, Сєверний район, Оренбурзька область
 Октябрське — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Октябрське — село, Томський район, Томська область

Октябрське — смт, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Октябрське — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Октябрське — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Октябрське — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район

 Октябрське — колишня назва села Українське (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Октябрське — колишня назва села Максимівка (Дніпропетровська область, Синельниківський район)
 Октябрське — колишня назва села Олександрівське (Донецька область, Бойківський район)
 Октябрське — колишня назва села Чирилянське (Донецька область, Бойківський район)
 Октябрське — колишня назва села Стрітенка (Донецька область, Волноваський район)
 Октябрське — колишня назва села Шахове (Донецька область, Добропільський район)
 Октябрське — колишня назва села Кисличе (Донецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, м. Моспине)
 Октябрське — колишня назва села Криничне (Донецька область, Нікольський район)
 Октябрське — колишня назва села Маячка (Донецька область, Слов'янський район)
 Октябрське — колишня назва села Вишневе (Кіровоградська область, Новоукраїнський район)
 Октябрське — колишня назва села Зарічне (Сумська область, Путивльський район)
 Октябрське — колишня назва села Іванівське (Харківська область, Красноградський район)
 Октябрське — колишня назва селища Керменчик (Донецька область, Великоновосілківський район)

Див. також 
 Жовтневе